Broumov est un toponyme qui peut désigner :

Broumov, une ville du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Broumov, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň.